Röthke ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Röthke (1912–1966), deutscher SS-Offizier
 René Röthke (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Theodore Roethke (1908–1963), US-amerikanischer Lyriker